Die 35. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 6. bis zum 14. Dezember 2014 im Kalinga Hockey Stadium in Bhubaneswar (Indien) statt.

Teilnehmer 
   (Titelverteidiger)
   (2. Champions-Trophy 2012)
    (3. Champions-Trophy 2012)
  (Gastgeber und 4. der Champions-Trophy 2012)
  (5. Champions-Trophy 2012)
   (Wild Card FIH, Olympiasieger 2012)
  (Sieger Champions-Challenge 2012)
  (Wild Card FIH)

Ergebnisse 
Die Zeitangaben der Spiele sind Ortszeit.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Endrunde

Viertelfinale

Spiele um Platz 5 bis 8

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Auszeichnungen 
 Beste Torschützen: Chris Ciriello, Florian Fuchs, Jeroen Hertzberger, Muhammad Irfan, Mink van der Weerden (jeweils 4 Tore)
 Bester Spieler: Moritz Fürste
 Bester Torhüter: PR Sreejesh
 Bester Nachwuchsspieler: Akashdeep Singh

Quellen 

2014
Hockey 2014
Sportveranstaltung in Bhubaneswar
Hockeywettbewerb in Indien